Cerresi – abitanti di Cerro (Laveno-Mombello)
Cerresi – abitanti di Cerro Maggiore
Cerresi – abitanti di Cerro Tanaro
Cerresi – abitanti di Cerro Veronese
Cerresi – abitanti di Cerro al Lambro
Cerresi – abitanti di Cerro al Volturno